Lenguado generalmente se refiere al nombre vulgar de los siguientes peces del orden Pleuronectiformes:
 Los de la familia Soleidae (aunque las especies individuales pueden tener nombres diferentes).
 Especialmente los del género Solea (las especies individuales sí son llamadas lenguados).
 Principalmente la especie Solea solea (o Solea vulgaris, el lenguado común).

Además, puede hacer referencia al nombre vulgar de los siguientes peces del orden Pleuronectiformes:
 Todos los de la familia Paralichthyidae (llamados también lenguados): Paralichthysolivaceus P.orbignyanus, P.patagonicus, P.isosceles, Xystreurysrasile.
 Varias especies de la familia Achiridae (llamados lenguados).
 Los del género Achirus (llamados lenguados).
 Achirus klunzingeri (llamado suela plomiza, suela guardaboya o lenguado).
 Achirus mazatlanus (llamado sol, suela arepita, lenguadito, lenguado redondo, sol de Mazatlán o tepalcate).
 Achirus novoae (llamado lenguado).
 Los del género Apionichthys (llamados lenguados).
 Apionichthys finis (llamado lenguado).
 Apionichthys nattereri (llamado lenguado).
 Los del género Catathyridium (llamados lenguados).
 Catathyridium garmani (llamado lenguado).
 Catathyridium jenynsii (llamado lenguado).
 Catathyridium lorentzii (llamado lenguado).
 Los del género Hypoclinemus (llamados lenguados).
 Hypoclinemus mentalis (llamado lenguado).
 Los del género Trinectes (llamados lenguados).
 Trinectes fluviatilis (llamado suela fluvial o lenguado).
 Trinectes fonsecensis (llamado suela rayada, lenguado redondo o guardaboya tapadera).
 Trinectes paulistanus (llamado suela chancieta, suela carioca o lenguado redondo).

Nombres vernáculos de peces